Новиков, Василий Семёнович — советский актёр.
 Новиков, Василий Семёнович (род. 1949) — российский учёный, вице-президент РАЕН, заместитель начальника Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.